Алматы-1 может относиться:
 Алматы-1 (станция метро)
 Алматы-1 (железнодорожный вокзал)